Sônia Yara Guerra, nascida em São Paulo, em 9 de março de 1948, ficou em segundo lugar no Miss Brasil 1970, tornando-se Miss Brasil Mundo. Representando São Paulo, é a primeira mulher desse estado a ostentar esse título na edição realizada na cidade do Rio de Janeiro.

No concurso de Miss Mundo, realizado em Londres, Reino Unido, foi uma das finalistas, ficando em sexto lugar.

Foi a quarta vez que uma brasileira conseguiu chegar à final do Miss Mundo.

Finalistas do Miss Brasil